est un mot anglais signifiant « apprécier, jouir ». Il peut faire référence à :

 , album de Bob Sinclar sorti le  ;

 , album des Descendents sorti en  ;
 , album de Jeanette sorti le  ;
 Enjoy Records (ou Enjoy!), label discographique américain.